MGQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Petrella, Mogadishu, Somalia